Шкіндер Владислав Петрович (* 1998) — український футболіст, захисник «Ужгорода».
 Шкіндер Максим Анатолійович (* 1986) — український художник, митець.